Il doppio del torneo di tennis Schönbusch Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Pemra Özgen e Yurika Sema che hanno battuto in finale Hana Birnerová e Stephanie Vogt 6-4, 7-65.

Teste di serie 

 Ana-Clara Duarte /  Melanie Klaffner (quarti di finale)
 Pemra Özgen /  Yurika Sema (Campionesse)

 Evelyn Mayr /  Julia Mayr (quarti di finale)
 Paula Cristina Gonçalves /  Florencia Molinero (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schönbusch Open 2011